Се́ре () — ном в Греции, в области Центральная Македония. На востоке граничит с номами Драма и Кавала, на западе — с номами Салоники и Килкис. На севере граничит с Болгарией и Республикой Се́верней Македонией. Население  жителя по переписи 2001 года. Площадь — 3967,744 квадратного километра. Плотность 49 человек на квадратный километр. Административный центр — город Сере. По программе «Калликратис» 31 декабря 2010 года административное деление Греции на номы было упразднено.

Экология 

Озеро Керкини (искусственное, образовано в 1932 году на реке Стримон) включено в европейскую систему защиты важных экологических регионов Европы «Натура 2000» и подлежит также защите согласно Рамсарской конвенции. Из 300 видов птиц, что встречаются здесь, 10 видов образуют колонии в больших числах. Что касается кудрявого пеликана, вместе с озером Вистонис в номе Ксанти, озеро Керкини является самым важным регионом его зимовки в Европе. Символом фауны озера и прибрежной зоны является вол местной породы. Встречаются также волки, дикая кошка, шакалы, выдры, белки, лани, зайцы, кабаны. Ихтиофауна представлена 30 видами рыб и угрями.

Административное деление 
Ном Сере подразделялся на 22 общины (димов) и 5 содружеств. По программе Калликратиса 31 декабря 2010 года административное деление Греции на номы было упразднено.

Население

Известные уроженцы
 Георгиос Моккас (1917—1941) — военный лётчик.
 Эммануил Паппас (1772—1821) — революционер.

Примечания 

Центральная Македония